Sormonne bezeichnet 

 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maas, siehe Sormonne (Fluss)
 eine französische Gemeinde im Département Ardennes, siehe Sormonne (Ardennes)